U19-Europamästerskapet i fotboll för damer 2018 var den 17:e upplagan av U19-Europamästerskapet (21:a ifall man inräknar turneringen U18). Turneringen spelades i Schweiz den 18–30 juli 2018.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Källor
 Uefa.com

Referenser

2018
2018 i Schweiz
Internationella fotbollstävlingar i Schweiz
Fotbollsåret 2018